Pachygrapsus crassipes — небольшой краб из рода Pachygrapsus.

Описание 
Диаметр карапакса составляет 6 см. Окраска тела переменная, начиная от зеленоватого до чёрного цвета с красноватыми поперечными полосами. Может иметь и красные или фиолетовые линии.

Питание 
Питается водорослями, срывая их клешнями. Некоторые едят крабов поменьше.

Ареал 
Вид обитает в штате Орегон Нижняя Калифорния, Япония, Корея. Он встречается в высокой черте прилива. Эти крабы живут под камнями, в трещинах.

См. также 
 Pachygrapsus
 Pachygrapsus transversus

Животные, описанные в 1840 году
Прибрежные крабы
Ракообразные Тихого океана